Salinger:
 Jakub Artur Salinger (1805-1881) – kupiec warszawski, zesłaniec syberyjski
 J.D. Salinger (1919-2010) – amerykański pisarz (m.in. Buszujący w zbożu)
 Pierre Salinger (1925-2004) – amerykański dziennikarz i polityk